«Young Dumb & Broke» — песня американского соул-певца Халида, ставшая вторым синглом с первого альбома певца American Teen (2017).
Трек был спродюсирован Джоэлом Литтлом, авторами выступили Халид Робинсон, Джоэл Литтл и Talay Riley. Сингл получил платиновую сертификацию в Австралии, Канаде, Новой Зеландии и в США от Recording Industry Association of America (RIAA).

История 
Сингл получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий:
The Guardian (где обозреватель Graeme Virtue сравнил песню с хитом «Close to Me» группы The Cure).

Официальное музыкальное видео (режиссёр Alex Di Marco) было загружено 1 августа 2017 года на канал YouTube. Более 300 млн просмотров (февраль 2018 года).
В клипе участвовали в качестве камео такие персоны как соул-певицы VanJess, Demetrius Harmon, Nathan Zed, Zolee Griggs, Salem Mitchell, Widney Bazile, Quiñ, актёр Уилл Пелтц, Buddy, певица Normani (из группы Fifth Harmony), комик и музыкант Кел Митчелл, Уэйн Брейди, актриса Рэйчел Ли Кук и актёр Деннис Хаскинс.

Американская рок-группа Imagine Dragons исполнила их песню «Thunder» на церемонии 2017 American Music Awards в смешанной композиции с треком «Young Dumb & Broke», с участием певца Халида. Спустя примерно месяц, 20 декабря студийная версия этой смешанной композиции была издана.

Список треков

Чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 

  (более 600 млн просмотров)

Соул
Синглы RCA Records
Синглы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни Халида
Песни, написанные Джоэлем Литтлом
Песни, спродюсированные Джоэлем Литтлом
Песни, написанные Халидом